

Personaggi 
Cohen il barbaro – personaggio inventato da Terry Pratchett per Mondo Disco
Billy Cohen – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
Sandy Cohen – personaggio della serie televisiva The O.C.
Kirsten Cohen – personaggio della serie televisiva The O.C.
Seth Cohen – personaggio della serie televisiva The O.C.
Sophie Rose Cohen – personaggio della serie televisiva The O.C.

Persone

Altro
Cohen – nella religione ebraica, un ebreo discendente da Aronne e perciò dotato di particolari funzioni sacerdotali
Algoritmo Cohen-Sutherland, algoritmo di clipping per segmenti lineari
Cohenite – minerale
Cohen - figura rappresentante il sacerdote nell'antica Cartagine

Pagine correlate 
 Coen
 Cohn
 Cowen
 Koen